vrapci, porodica ptica
 vrabac, rod ptica
 obični vrabac, vrsta ptica
 Vrapci (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac, BiH
 Vrapci (2015.), film islandskog redatelja Rúnara Rúnarssona